Heiliger See ist der Name folgender Gewässer:
 Großer Heiliger See in Sandkrug bei Eberswalde
 Heiliger See (Altägypten), ein Gewässer in altägyptischen Tempeln
 Heiliger See (Angermünde), ein See in Angermünde, Brandenburg
 Heiliger See (Brandenburg an der Havel), See im Stadt- und Ortsteil Kirchmöser in Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Heiliger See (Potsdam), See in Potsdam, Brandenburg
 Heiliger See, See im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Święte Jezioro (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Heiligensee
 Heiliger Teich
 Glomuci, ehemaliges Seeheiligtum der Daleminzier bei Lommatzsch